Cette page contient les pages d'homonymie de Clément.

Clément est un nom propre ou un adjectif.

Adjectif 

 Clément, un adjectif d'origine latine, dérivé de l'adjectif clemens et qui signifie « bon », « indulgent », « doux ».

Anthroponyme

 Clément, un prénom masculin d'origine latine fêté le 23 novembre. Inclut les papes et antipapes.
 Clément ou Clement, un patronyme d'origine française.
 Clément, un pseudonyme utilisant Clément comme prénom. 
 Clément, un pseudonyme utilisant Clément comme nom de famille. 
 , plusieurs saints du christianisme.

Toponyme 

 Habitation Clément en Martinique

Œuvres d'art 

 Clément, film d'Emmanuelle Bercot
 Stéphane Clément, chroniques d'un voyageur série de bande dessinée de Ceppi

Industrie 
 Clément-Giadiator est une ancienne marque française de bicyclette et d'automobile (1880-1922) créée par l'industriel Adolphe Clément dit Clément-Bayard, également constructeur de dirigeables. Cette société s'associe un temps avec le constructeur français Gladiator et fonde de nombreuses marques sous licences à l'étranger, dont Clement Vehicules en Angleterre.
 Clément est le nom d'un rhum agricole produit dans une distillerie de la Martinique depuis 1887.
 Fernand Clément et Cie, est une ancienne marque française de cycles fondée en .

Musicien 

 Sous le pseudonyme Clément, le sherbrookois Vincent Leclair a sorti son premier album Rubato le 21 novembre 2020 .

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme